«После́дствия» () — американский драматический фильм 2021 года, написанный и снятый Меган Парк в качестве её полнометражного режиссёрского дебюта. Роль Вады Кавелл, старшеклассницы, которая переживает серьёзную эмоциональную травму после школьной стрельбы, исполнила Дженна Ортега. В фильме также снимались Мэдди Зиглер, Джули Боуэн, Джон Ортис, Найлз Фитч, Уилл Ропп и Шейлин Вудли в ролях второго плана. Музыку к фильму написал американский музыкант и актёр Финнеас О’Коннелл.

Сюжет 
Старшеклассница Вада идет в туалет посреди урока после того, как её младшая сестра Амелия звонит ей из-за своих первых месячных. В школе происходит стрельба, и Вада прячется в кабинке со своими одноклассницами Миа, танцовщицей, и Куинтоном, чей брат был убит в перестрелке. В течение нескольких недель после инцидента травма Вады приводит к тому, что она впадает в депрессию и изолируется от своей семьи. Она также отдаляется от своего лучшего друга Ника, так как не может относиться к контролю над оружием в школе, но находит это испытание неприятным. Она не может заставить себя войти в ванную, где спряталась, в результате чего она мочится в штаны, когда слышит звук раздавливаемой банки с газировкой. Чтобы справиться со стрессом, она принимает экстази, в результате чего Нику приходится помогать ей преодолевать полученный кайф. После очередной ночи выпивки Вада и Миа целуются и занимаются сексом. Она и Ник спорят о её плохих механизмах выживания, в результате чего Вада изливается на Куинтона, а затем пытается поцеловать его. Куинтон мягко отвергает её, так как ещё эмоционально не готов к отношениям. Она ещё больше отдаляется от своей семьи и друзей, включая Миа.

Позже Амелия признается Ваде, что, по её мнению, Вада обиделась на неё за телефонный звонок, который подверг её большей опасности. Вада уверяет её, что это не так, и они помирились. Вада эмоционально воссоединяется с обоими своими родителями и примиряется с Мией, и они двое соглашаются стать друзьями. К следующему сеансу терапии Вада добилась реального прогресса в том, чтобы смириться с тем, что произошло, хотя она признает, что она с Ником не может помириться.

Вада ждет Мию возле танцевального класса последней. Она получает уведомление на свой телефон об очередной стрельбе в школе в другом месте страны, и у неё начинается паническая атака.

В ролях 
 Дженна Ортега в роли Вады Кавелл;
 Мэдди Зиглер в роли Миа Рид;
 Найлс Фитч в роли Куинтона Хасленда;
 Уилл Ропп в роли Ника Файнштейна;
 Люми Поллак в роли Амелии Кавелл;
 Джон Ортис в роли Карлоса Кавелла;
 Джули Боуэн в роли Патрисии Кавелл;
 Шейлин Вудли в роли Анны;
 Кристин Хорн в роли миссис Виктор;
 Остин Заджур в роли Дэна Бонавура;
 Йиндра Зайас в роли Меган.

Производство 
В феврале 2020 года было объявлено, что Дженна Ортега присоединится к актёрскому составу фильма, а Меган Парк станет режиссёром. В апреле 2020 года к актёрскому составу фильма присоединилась Мэдди Зиглер, а в мае этого же года присоединился Уилл Ропп. В августе 2020 года к актёрскому составу также присоединились Найлз Фитч, Шейлин Вудли, Джули Боуэн и Джон Ортис.

Съемки должны были начаться в марте 2020 года, но были отложены из-за пандемии COVID-19. Основные съемки начались в Лос-Анджелесе в августе 2020 года и завершились 11 сентября того же года. В феврале 2021 года было объявлено, что Финнеас О’Коннелл напишет музыку к фильму, что станет его первым дебютом в качестве композитора. WaterTower Music выпустила саундтрек.

Премьера и восприятие 
В декабре 2020 года Universal Pictures приобрела права на международное распространение фильма. Мировая премьера состоялась 17 марта 2021 года на South by Southwest. В июле 2021 года HBO Max приобрела права на распространение фильма, а Warner Bros. Pictures распространяет его на территориях, где HBO Max недоступен. На HBO Max фильм вышел 27 января 2022 года.

По сообщениям TV Time, в первую неделю проката фильм был самым популярным оригинальным фильмом в потоковом вещании США.

Оценки 
На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 93% на основе 68 обзоров со средней оценкой 7,90/10. Согласно консенсусу критиков веб-сайта, «Последствия, чуткий и хорошо сыгранный фильм, который использует последствия травмы, чтобы справиться с горем». На Metacritic фильм получил средневзвешенную оценку 84 из 100 на основе 12 критиков, что указывает на «всеобщее признание». Кейт Эрбланд из IndieWire дала фильму оценку B+ и сказала, что фильм затрагивает «реальные эмоциональные ставки в блеске социальных сетей, раскрывая в процессе что-то мощное». Аманда Синк из The Hollywood Outsider назвала фильм «замечательным, в нём исследуются последствия трагедии для наших детей и то, как человеческая условная реакция не является универсальной».

Номинации

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2021 года
Фильмы Warner Bros.
Драма (жанр)